Shūko Aoyama e Ena Shibahara erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Jeļena Ostapenko e Kateřina Siniaková hanno sconfitto Nadežda Kičenok e Ioana Raluca Olaru con il punteggio di 6-2, 4-6, [10-8].

Teste di serie 

  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (primo turno)
  Jeļena Ostapenko /  Kateřina Siniaková (Campionesse)

 Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (semifinale)
 Nadežda Kičenok /  Ioana Raluca Olaru (finale)

Wildcard 

  Oksana Selechmet'eva /  Anastasija Tichonova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2021